Pianetti ima više značenja:
 Pianetti, Asti
 Pianetti, Cosenza
 Pianetti, Viterbo